Illana steht für:

 Illana (Guadalajara), eine spanische Gemeinde in der Provinz Guadalajara

Illana ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Illana (* 1985), spanischer Wasserspringer